Trebing steht für:

 Trebinje, eine Stadt im Südosten von Bosnien und Herzegowina

Trebing ist der Familienname folgender Personen:

 Glenn Trebing (* 2000), deutscher Kunstturner